

Architettura 
Stati Uniti d'America
 Fort Worth Alliance Airport – aeroporto dell'omonima città del Texas
 Fort Worth Aviation Museum – museo dell'aviazione situato nell'omonima città del Texas
 Fort Worth Zoo – zoo dell'omonima città del Texas
 Fort Worth – fortezza della Virginia

Diritto 
Stati Uniti d'America
 Dipartimento di polizia di Forth Worth – dipartimento dell'omonima città del Texas
 Fort Worth Independent School District – distretto scolastico di Fort Worth

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Fort Worth – città del Texas
 Forth Worth Formation – formazione geologica del Texas

Sport 
 Fort Worth Cats – squadra di baseball dell'omonima città del Texas
 Fort Worth Flyers – squadra di pallacanestro dell'omonima città del Texas
 Fort Worth Texans – squadra di hockey su ghiaccio dell'omonima città del Texas
 Fort Worth Vaqueros FC – squadra di calcio dell'omonima città del Texas
 Fort Worth Wings – squadra di hockey su ghiaccio dell'omonima città del Texas

Altro 
 Diocesi di Fort Worth – sede della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America
 Fort Worth Star-Telegram – quotidiano dell'area metropolitana Dallas-Fort Worth
 Fort Worth Opera – compagnia d'opera statunitense
 L'ultima sfida (Fort Worth) – film del 1951 diretto da Edwin L. Marin
 Trio di Fort Worth – gruppo di persone scomparse
 USS Fort Worth – littoral combat ship della United States Navy